Smolnica est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Smolnica, dans le powiat de Szamotuły ;
 du village de Smolnica, dans le powiat de Złotów.

 dans la voïvodie de Podlachie :
 du village de Smolnica, dans le powiat de Hajnówka ;
 du village de Smolnica, dans le powiat de Suwałki.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Smolnica, dans la voïvodie de Poméranie occidentale ;
 du village de Smolnica, dans la voïvodie de Silésie.